czworokąt (też czworobok) – figura geometryczna
 czworobok (jeździectwo) – arena jeździecka

Zobacz też 

 czworobok Michaelisa
 czworobok przegubowy
 czworobok zupełny